Велебит може да се отнася за:

 Велебит, най-големият планински масив в Хърватия, част от Динарските алпи
 Велебит, село в Сърбия, община Канижа
 Северен Велебит, национален парк в Хърватия
 Хижа Пирин, построена през 1934 година от ВМРО с име Велебит.